Шверштедт (Веймар) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Шверштедт (Штраусфурт) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.